Sulis, een god
 Een ander woord voor sukkel. 
 Sul (São Pedro do Sul), plaats (freguesia) in de Portugese gemeente São Pedro do Sul
 In het algemeen betekent Sul in het Portugees: Zuid.
 Sul (Noorwegen), een plaats in Noorwegen
 Internationale Luchthaven Suleimaniya, luchthaven met IATA-luchthavencode SUL